Донарт (; погиб 876 года) — король Корнуолла в 865—876 годах. Возможно, был братом Ферфердэна. Под его властью находилась лишь крайняя западная часть Корнуолла. Двор Донарта находился в Лис-Керруите (современный ). Донарт утонул во время охоты в 876 году. Ему наследовал Элуйд ап Ферфердэн.

Литература 
 Charles Thomas. (1986). Celtic Britain. Ancient Peoples & Places Series. London: Thames & Hudson
 Philip Payton. (1996). Cornwall. Fowey: Alexander Associates
 Mark Stoyle. (2002). West Britons: Cornish Identities and the Early Modern British State. Exeter: University of Exeter Press. ISBN 0-85989-687-0.

Ссылки 
 Дониерт

Короли Думнонии
Правители Европы IX века
Утонувшие
Персоналии Англии IX века